Antonio Zanchi (1631-1722), peintre italien ;
 Basilio Zanchi (1551-1558), humaniste et écrivain italien ;
  (1886-1966), actrice italienne ;
  (1516-1590), religieux italien ;
 Honoré Zanchi (1962-), tueur en série français ;
 Lilian Zanchi (1968-), homme politique français ;
  (1916-1989), acteur italien ;
 Manuela Zanchi (1977-), joueuse de water-polo italienne ;
 Marco Zanchi (1977-), joueur de football italien ;
 Mario Zanchi (1939-1976), coureur cycliste italien ;
 Monica Zanchi (1959-), actrice suisse d'origine italienne.

C'est aussi le nom d'un palais, le  et d'une villa, la  

Patronyme italien